Вільшанки — ландшафтний заказник в Україні, у Кременецькому районі Тернопільської області.
 Вільшанки — село в Польщі, в гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства.